Carolina López se puede referirse al:
 Carolina López Caballero,  investigadora española especializada en cine de animación.
 Carolina López, actriz colombiana.
 Carolina López, actriz venezolana.
 Carolina López, política de Vox, partido político español.
 Carolina López, política de Verdes Equo, partido político español.